Heidersberg ist der Ortsname von

 Heidersberg (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Heidersberg (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heidersberg (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern